Questa è una lista di nazioni ordinata secondo il numero totale di effettivi. Le forze di riserva che possono concorrere a rinforzare le forze militari attive e/o paramilitari sono riportate per illustrare la forza mobilitabile di uno stato.

Note 

 Numeri approssimati.
 Si sono considerate parte dei corpi paramilitari italiani l'Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di Finanza.

Altri progetti 

Liste di guerra
numero di soldati